Campana (Sevilla) puede hacer referencia a:

 La Campana: calle del centro de Sevilla.
 La Campana: Localidad de la provincia de Sevilla.